Antony může být:

 Antony Hegarty (často vystupující pod jménem Antony) – zpěvák
 Antony (Hauts-de-Seine) – město ve Francii
 Antony (Cornwall) – vesnice v anglickém Cornwallu
 Antony (fotbalista, 2000) (Antony Matheus dos Santos) – brazilský fotbalista
 Antony (fotbalista, 2001) (Antony Alves Santos) – brazilský fotbalista

Externí odkazy